253 км, 253-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается 2километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Населённые пункты 
Железнодорожная Казарма 253 км — посёлок в Алтайском крае России в городе Барнаул.

Железная дорога 
 Россия
 253 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 263054
 253 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 840185
 253 км — пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область. Код 815836
 Украина
 253 км — пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 425035
 253 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 459239